Katzelmacher bezeichnet:

 Katzelmacher, abschätzige Bezeichnung für Gastarbeiter
 Katzelmacher (Drama), Bühnenstück von Rainer Werner Fassbinder
 Katzelmacher (Film), deutscher Film von Rainer Werner Fassbinder